Скок удаљ у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици у дворани 1995. у Барселони, (Шпанија) је одржано 11. и 12. марта у дворани Сант Ђорди.

Титулу освојену у Торонту 1993 бранила је Маријета Илку из Румуније.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скакању удаљ пре почетка светског првенства 10. марта 1995. године.

Најбољи резултати у 1995. години 
Девет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (10. марта 1995), имале су следећи пласман а прескочиле су 6,50 метара. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1995.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. марта 1995. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,50 метара. Норму су остварила 6 такмичарки (КВ) а 6 се квалификовале на основу резултата (кв). , , , 

Почетак такмичења: Група А у 10:50, група Б у 12:30.

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 1995. године у 19:00. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 1995. на сајту WA 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту WA
  

Светско првенство у атлетици у дворани 1995.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани